Bondar ist der Familienname folgender Personen:

 
 Andrij Bondar (* 1974), ukrainischer Schriftsteller, Dichter, Essayist und Übersetzer
 Elena Bondar (* 1958), rumänische Ruderin
 Jana Bondar (* 1991), ukrainische Biathletin und Skilangläuferin
 Rimma Dmitrijewna Bondar (1937–2011), sowjetisch-ukrainische Althistorikerin und Hochschullehrerin
 Sergej Bondar, sowjetischer Nordischer Kombinierer 
 Roberta Lynn Bondar (* 1945), kanadische Astronautin

Bondar steht für:
 (13693) Bondar, Asteroid des Hauptgürtels